Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1960 w Squaw Valley został rozegrany 26 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Squaw Valley. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Kanadyjka Anne Heggtveit, srebro wywalczyła Betsy Snite z USA, a brąz zdobyła Barbara Henneberger ze Wspólnej Reprezentacji Niemiec.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960